Куха́рка () — село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

Населённые пункты Варвинского района